Алжирское соглашение — двустороннее международное соглашение между Ираном и Ираком, заключённое 6 марта 1975 года в Алжире. Соглашение предусматривало урегулирование территориальных споров между двумя странами, установление государственной границы по тальвегу реки Шатт-эль-Араб и прекращение взаимной подрывной деятельности. Соглашение было разорвано Ираком в одностороннем порядке в 1980 году накануне ирано-иракской войны.

Предшествующие события 
Истоки ирано-иракского пограничного конфликта относятся к середине XIX века, когда в рамках договоров между Персией и Османской империей русло реки Шатт-эль-Араб попало полностью на территорию последней. После распада Османской империи и образования суверенного Ирака был подписан двусторонний договор 1937 года, сохранявший воды Шатт-эль-Араб в границах Ирака, но обеспечивавший Ирану расширенные права в зоне речных портов. Иран денонсировал этот договор в 1969 году, направив в Шатт-эль-Араб военную флотилию; Ирак, на тот момент ослабленный в военном отношении, смог ответить только изгнанием значительного количества иранских подданных. В 1970 году Иран, уже поддерживавший курдских сепаратистов в Ираке, также пытался организовать в соседней стране государственный переворот, что привело к разрыву дипломатических отношений между двумя странами в следующем году.

В первой половине 1970-х годов неоднократно предпринимались попытки свести за столом переговоров руководство Ирана и Ирака, в том числе при посредничестве лидеров Египта и Иордании. В 1973 году Багдад посетил вице-спикер иранского сената Аббас Масуди. В 1974 году министры иностранных дел двух стран встретились сначала в Женеве, а затем в Стамбуле, но ни один из конфликтных вопросов на этих встречах решён не был. Однако как Иран, шах которого долгие годы искал сближения с арабским миром, так и Ирак, увязший во внутренней войне с курдами, стремились избежать полномасштабной войны, и это стало основой для взаимных уступок.

Соглашение 6 марта 1975 года 

6 марта на сессии ОПЕК в Алжире при посредничестве президента Алжира Хуари Бумедьена представители Ирана и Ирака подписали соглашение об урегулировании разногласий, связанных с государственными границами и водными ресурсами. Соглашение предполагало, что граница между двумя странами пройдёт в соответствии с положениями Константинопольского договора 1913 года и решениями комиссии по делимитации границ 1914 года. В частности, граница по реке Шатт-эль-Араб должна была пройти по линии тальвега, или срединного русла.

Соглашение обязывало стороны завершить диспуты о принадлежности спорных земель и подрывную деятельность на территории друг друга. В частности в рамках этого соглашения предполагалось решение конфликта в Хузестане — регионе Ирана с преимущественно арабским населением. Соглашение предполагало отказ от любого внешнего вмешательства в спорные вопросы региона, за исключением продолжения посреднической деятельности президента Алжира.

Реализация соглашения 
Алжирское соглашение было утверждено шахом Ирана Мохаммедом Резой Пехлеви и президентом Ирака Саддамом Хусейном. В июне 1975 года  на основании Алжирского соглашения был подписан Договор о международных границах и добрососедских отношениях. В рамках выполнения условия о прекращении подрывной деятельности Иран остановил помощь, оказываемую им курдским повстанцам в Ираке. Обе страны также выступали единым фронтом против Саудовской Аравии в вопросах цен на нефть. Однако взаимные территориальные претензии так и не были урегулированы, и вскоре после смены власти в Иране иракские власти дали понять, что больше не считают себя связанными условиями соглашения. Саддам Хусейн разорвал копию договора в прямом телеэфире, и вскоре после этого иракские войска вторглись на территорию соседнего государства, начав длившуюся восемь лет ирано-иракскую войну.

После завершения войны иранское правительство неоднократно призывало Ирак вернуться к соблюдению условий Алжирского соглашения, однако вторая сторона как при Саддаме Хусейне, так и позднее отказывалась признать их действие.

Примечания

Литература 
 
 
 

События 6 марта
Международные договоры Ирака
Международные договоры Ирана
Международные договоры XX века
1975 год в Ираке
1975 год в Иране
1975 год в Алжире
Март 1975 года